Война́ короля́ Фили́па () — война между частью индейских племен северо-восточной части Северной Америки с одной стороны и английскими колонистами Новой Англии, а также их индейскими союзниками с другой в 1675-1676 годах. Была наиболее кровопролитной из индейских войн, происходивших на территории современных США; сопровождалась исключительными взаимными жестокостями. Война Короля Филипа стала поворотной точкой в истории освоения англичанами Северной Америки, после которой преобладание европейцев и доминирование их культуры приобрело необратимый характер.

Предпосылки возникновения 
Быстрота расселения англичан на территории современной Новой Англии вызывали недовольство и противодействие со стороны индейцев и их вождей, видевших в пришельцах прямую угрозу своим земельным владениям, свободе и традиционной культуре. Особое неудовольствие вызывали попытки переселенцев-пуритан вести среди индейских племён миссионерскую деятельность. Эта деятельность пуритан приводила к тому, что индейцы, принявшие крещение, покидали родные племена, и пастыри расселяли их в особых поселениях, городах молитвы. Значительную часть этих городов (большей частью уничтоженных в ходе войны) основал Джон Элиот, опубликовавший библию на массачусетском языке — первую печатную библию в Северной Америке.

Под руководством вождя (сахема) племени вампаноагов Метакомета, получившего от англичан в честь Филиппа Македонского прозвище Король Филип, в течение нескольких лет тайно подготавливалось вооружённое восстание индейцев, целью которого было по возможности истребить или навсегда изгнать англичан с территорий колоний Новой Англии. Так как сил одних воинов вампаноаг было явно недостаточно — в племени было лишь около 1 000 мужчин, в то время как английское население южной части Новой Англии составляло около 35 тысяч человек, — Король Филип заключил союз с племенами нипнук, покумнук и, позднее, наррагансетт. Манёвры индейского вождя не прошли для англичан незамеченными, к тому же англичане обладали сетью информантов среди индейцев. В 1671 году Король Филип был вызван в английское поселение Тонтон, где ему были предъявлены обвинения во враждебных действиях. Метакомет был вынужден подписать с англичанами мирный договор и пообещал сдать им имеющееся у его племени огнестрельное оружие (чего на самом деле не сделал, и подготовка к восстанию продолжалась).

Начало войны 

В январе 1675 года англичане обнаружили убитым одного из служивших им крещёных индейцев — Джона Сассамона. По этому делу были схвачены, осуждены и повешены три воина из племени вампаноагов. После случившегося Король Филипп собрал в своём стойбище на Маунт-Хоуп военный совет, на котором большинство из вампаноагов поддержали его призыв напасть на поселения белых. К вампаноагам присоединились со временем племена покамтук, массачусет, нипмук, наррагансетт, западные и восточные абенаки, отдельные могикане и мохоки. Английские колонии же ещё в 1643 году объединились в Конфедерацию Новой Англии, имевшую общее военное командование и вооружённые силы. Кроме этого, колонисты получали военную помощь из Англии. Союзниками их были крещёные индейцы и племя мохеган под предводительством вождя (сахема) Онеко, сына великого вождя .

Первый период 

Война началась в конце июня 1675 года после убийства одного из воинов-вампаноагов близ английского поселения Суонси. Индейцы напали на поселения Суонси, Таунтон, Тивертон и Дартмут в южном Массачусетсе. Каждое из союзных племён направило в войско Метакомета по тысяче воинов; племена же, формально соблюдавшие нейтралитет, оказывали помощь восставшим продовольствием и различными припасами. Огнестрельное оружие индейцы могли приобрести в Канаде у французов. Ещё одним источником пополнения армии восставших стали дезертиры и перебежчики из числа крещёных индейцев.

В июле 1675 года английский отряд вышел из Плимута в направлении Маунт-Хоупа (близ нынешнего Бристоля на Род-Айленде), разоряя по дороге селения вампаноагов. Воины Короля Филипа и члены их семей, бежавшие от англичан, были окружены на болотах. Однако индейцам удалось переправить под носом у врага на сушу своих женщин и детей, которых приютили индейцы наррагансетт. Затем и сами воины скрытно для противника сумели выйти из окружения и уйти в центральный Массачусетс.

После этих событий война приняла ещё более ожесточённый характер. Племена нипмуков напали на Брукфилд и Вустер, после чего объединились с индейцами-покамтуками и отправились в поход против английских поселений на реке Коннектикут. После нападения индейцев на городок Нортфилд индейцы устроили засаду, куда заманили и разгромили английский отряд капитана Бэра; погибло не менее половины солдат. С сентября 1675 года индейцы устраивают набеги на Дирфилд и Хэдли, вынудив колонистов бежать, бросив всё имущество. В связи с наступающей зимой в Хэдли был отправлен отряд из 80 солдат под командованием капитана Томаса Лотропа, которому было поручено вывезти заготовленное в городке зерно. На обратном пути, у Блади Брукс (Кровавого ручья), английский отряд подвергся неожиданному нападению более чем 700 индейцев-покамтуков. На помощь Лотропу был срочно брошен ещё один отряд из 60 солдат и группы союзников-мохеган, однако он опоздал и обнаружил лишь семерых чудом уцелевших. 

После разорения поселений на севере Коннектикута отряды Короля Филипа устремились на юг и напали на городки Хатфилд, Спрингфилд, Уэстфилд и Нортгемптон. Несмотря на помощь мохеган, поселенцы вынуждены были отступить и укрыться в нескольких укреплённых фортах.

К этому времени Метакомет оценивал своё положение настолько прочным, что перевёз свою семью с Род-Айленда на новую зимнюю квартиру в Хусике, на границе Массачусетса и Нью-Йорка. В войско индейцев влились отряды племён западных абенаков и даже некоторые могикане и мохоки. Количество жителей Хусика постоянно возрастало и зимой 1675/76 годов составило более 2 тысяч человек. Скученность населения привела к длительному голоду и болезням среди восставших.

В декабре 1675 года в войну на стороне Короля Филипа вступило также племя наррагансетт, прежде провозгласившее нейтралитет, но тайно оказывавшее помощь восставшим и укрывавшее женщин и детей народа вампанаог в своём укреплённом поселении на болотах Род-Айленда. Губернатор Уинслоу из Плимута отправил против этого индейского форта на болотах отряд из 1 000 солдат и 150 союзных мохеган. После того, как вождь наррагансеттов Канончет отказался выдать прятавшихся у него восставших, англичане атаковали форт. В результате этого главное поселение наррагансеттов было взято и сожжено. В этом сражении погибли 600 индейцев и 20 вождей индейцев наррагансетт. Части осаждённых вместе с Канончетом всё-таки удалось спастись на болотах и присоединиться к отрядам Короля Филипа в Хусике.

Одной из целей Метакомета было привлечение на свою сторону племён мохоков. Однако в этом ему решительно противодействовал губернатор Нью-Йорка Эдмунд Андрос, видевший катастрофу в возможном вступлении ирокезских племён в войну. После того, как близ лагеря восставших при загадочных обстоятельствах погибли несколько мохоков, последние сами вынудили Короля Филипа оставить свою ставку в Хусике. Армия индейцев переместилась в долину реки Коннектикут, к границе между Массачусетсом и Вермонтом. В феврале 1676 года она разорила и сожгла множество поселений на юге Новой Англии. Дважды крупные английские отряды были опять заманены в засады, и воины наррагансеттов во главе с вождём Канончетом убили более 130 солдат противника. Узнав об этих победах, множество индейцев различных племён направились в Скуакит, где находился тогда Король Филип — однако он не смог распорядиться таким большим количеством воинов. В первую очередь не хватало съестных припасов, и весной наррагансетты вновь атаковали английские поселения Дирфилд и Нортфилд, надеясь захватить в них запасы возделываемого колонистами маиса, но были отбиты с большими потерями среди нападавших. Тогда вождь Канончет отправился на родину, в Род-Айленд, где у него были укрыты значительные запасы продовольствия. На обратном пути он был схвачен мохеганами, выдан англичанам и расстрелян.

Окончание войны 

Смерть Канончета стала поворотным пунктом в этой войне. Король Филип со своей армией отошёл на Маунт-Вачусет, где организовал военный лагерь. Англичане перехватили инициативу в боевых действиях, стали более успешно использовать преданных им крещёных индейцев. В мае 1676 года капитан Уильям Тёрнер захватил вражеский лагерь у Тёрнер-Фолл, уничтожив при этом более 400 индейцев-покамтуков вместе с их вождём Санкумачу. В этом лагере англичане разрушили имевшиеся там оружейные мастерские и кузницы, снабжавшие восставших оружием. При отходе отряд Тёрнера в результате атаки индейцев потерял 43 человека. Однако потери среди самих индейцев в результате как этой, так и других операций английских войск были столь велики, что образованный Королём Филипом союз индейских племён начал постепенно распадаться. Каждое племя теперь заботилось в первую очередь о собственном выживании. Так, часть индейцев нипмук и покамтук приняли предложение могикан Нью-Йорка и перешли под их покровительство. Другие восставшие рассеялись на север (среди ковасуик) и далее среди племён миссико и оданак в Квебеке. Король Филип и его вампаноаги отправились в родные края, на юго-восток Массачусетса. В течение всего лета остатки войска Филипа преследовались английскими и союзными им индейскими отрядами под командованием капитана Бенджамина Чёрча. Метакомет же отступал в свой старый лагерь на Маунт-Хоуп. 

1 августа 1676 года англичане атаковали родное селение Метакомета, его жена и сын захвачены в плен, но самому вождю удалось ускользнуть. 

5 августа англичане заняли селение индейцев-покассет, в котором скрывалась вдова брата Метакомета. При попытке сбежать от врагов она утонула, и англичане отрубили у трупа голову, выставив её затем в Таунтоне. 

12 августа Король Филип был окружён солдатами в Маунт-Хоупе и застрелен. Отрубленная голова вождя простояла на шесте 25 лет в Плимуте, а тело его было четвертовано. По некоторым сведениям, жена и сын Короля Филипа были проданы в рабство в Вест-Индии, согласно другим — им удалось бежать из плена.

Итоги 
Окончательный мир между колонистами и племенами был заключён лишь через 2 года после смерти Короля Филипа, хотя военные действия прекратились практически сразу после неё. Во время войны обе стороны понесли огромные потери. Племя вампаноаг было практически истреблено, в живых остались лишь около 400 индейцев из этого народа. Сходные потери понесли и племена наррагансетты и нипмуки. Народ покамтук фактически прекратил своё существование. Англичане потеряли убитыми более 600 колонистов; погиб каждый пятый мужчина-поселенец, годный к военной службе. 90 английских поселений за время войны подверглись нападениям, 13 были полностью уничтожены. Если перед войной число индейцев на юге Новой Англии составляло 15 тысяч человек, то к 1680 году это количество сократилось до 4 тысяч. В то же время большинство британских солдат, посланных из Англии в помощь поселенцам, после окончания войны не пожелали возвращаться из колоний на родину. Война Короля Филипа в целом укрепила позиции колонистов на территории Новой Англии.

См. также 
 Пекотская война
 Мэри Роулендсон — автор мемуаров о своём похищении индейцами в ходе данной войны
 Уитаму — жена брата Короля Филипа и одна из активных участниц конфликта

Ссылки 
 King Phillip’s War

Примечания 

История США
Войны XVII века
Войны Англии
Индейцы Северной Америки